M12 (artillerie), een Amerikaans gemechaniseerd kanon met een kaliber van 155 mm
M40 (artillerie), een Amerikaans gemechaniseerd kanon met een kaliber van 155 mm
M59 'Long Tom' (artillerie), een Amerikaans getrokken kanon met een kaliber van 155 mm
155mm-geschut, in de bredere zin van het woord 'kanon':
AS90 (artillerie), een Britse gemechaniseerde houwitser met een kaliber van 155 mm
FH70 (artillerie), een Duitse getrokken houwitser met een kaliber van 155 mm
M109 (artillerie), een Amerikaanse gemechaniseerde houwitser met een kaliber van 155 mm
M114 (artillerie), een Amerikaanse getrokken houwitser met een kaliber van 155 mm
M198 (artillerie), een Amerikaanse getrokken houwitser met een kaliber van 155 mm
Panzerhaubitze 2000, een Duitse gemechaniseerde houwitser met een kaliber van 155 mm